Abdelkébir Khatibi (1938-2009), sociologue et romancier marocain
 Rasoul Khatibi (1978-), footballeur iranien
 Reza Khatibi (1969-), scénariste et réalisateur iranien
 Saïd Khatibi (1984-), journaliste et poète algérien
Sanam Khatibi (1979-), artiste peintre née à Téhéran

Homonymie de patronyme